Stednavnet Tulstrup findes mange steder i landet, se under:
 Tulstrup (Græsted Sogn) bebyggelse, ejerlav i Græsted Sogn
 Tulstrup (Hillerød Kommune) bebyggelse, ejerlav i Alsønderup Sogn
 Tulstrup (Hvam Sogn) bebyggelse, ejerlav i Hvam Sogn
 Tulstrup (Ikast-Brande Kommune) bebyggelse, ejerlav i Ikast Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Tulstrup (Sall Sogn) bebyggelse i Sall Sogn
 Tulstrup (Skanderborg Kommune) bebyggelse, ejerlav i Tulstrup Sogn (Skanderborg Kommune)
 Tulstrup (Århus Kommune) bebyggelse, ejerlav i Tulstrup Sogn (Århus Kommune)
 Tulstrup Enge (Bording Sogn) område i Bording Sogn
 Tulstrup Enge (Ikast Sogn) område i Ikast Sogn
 Tulstrup Hegn område i Grønholt Sogn
 Tulstrup Hede område i Ikast Sogn